Don-Bosco-Kirche, bzw. Kirche St.-Johannes-Bosco nennt man Kirchengebäude, die das Patrozinium des hl. Giovanni Melchiorre Bosco tragen. Don Bosco gründete den Orden der Gesellschaft des hl. Franz von Sales (Salesianer Don Boscos, SDB). Sie sind römisch-katholisch, gebotener Gedenktag des Heiligen ist der 31. Januar.

Hauptkirchen sind die Titelkirche Basilica di San Giovanni Bosco zu Rom und das Santuario di Don Bosco am Geburtsort.

In anderen Sprachen:
;
;
;
;
;
;
;
;
;

Architekturgeschichte 
Don Bosco starb 1888 und wurde 1934 heiliggesprochen, die Kirchen sind durchwegs der Moderne und folgenden Strömungen zuzurechnen, vereinzelt noch historistisch. Durch die rege Missionsarbeit der Salesianer Don Boscos finden sich unter den Don-Bosco-Kirchen etliche herausragende Werke der Baukunst des 20. Jahrhunderts.

Liste

Siehe auch 
 Don Bosco als Namensgeber

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)
DonBoscokirchen